Gollerbach ist der Ortsname von

 Gollerbach (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Gollerbach (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern